Peplo puede referirse a:
La túnica romana o peplo (también peplum).
Por metonimia, el peplum como género de películas que tratan sobre la Antigüedad.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia peplus.